Арсений (Москвин):
 Епископ Арсений (в миру Василий Москвин; 1749—1810) — епископ Воронежский.
 Митрополит Арсений (в миру Фёдор Павлович Москвин; ок. 1795, — 1876) — митрополит Киевский и Галицкий (1860—1876), архиепископ Подольский (1841—1848), епископ Тамбовский (1832—1841).